Mosteiro - instituição e edifício de habitação, oração e trabalho de uma comunidade de monges ou monjas

Localidades 

 Mosteiro (Lajes das Flores)
 Mosteiro (Oleiros)
 Mosteiro (Vieira do Minho)
 Mosteiro de Fráguas

Desambiguação